Plusieurs nobles de la famille d'Ibelin ont porté le prénom de Jean :

 Jean d'Ibelin (1179-1236) le vieux, seigneur de Beyrouth, régent de Jérusalem
 Jean d'Ibelin (1212-1258), seigneur d'Arsuf, fils du précédent,
 Jean d'Ibelin (mort en 1264), seigneur de Beyrouth, neveu du précédent, petit-fils du premier,
 Jean d'Ibelin (mort en 1266), comte de Jaffa et d'Ascalon, bailli de Jérusalem, petit-fils du premier, cousin germain du précédent
 Jean d'Ibelin (mort après 1250)

Maison d'Ibelin